El Cenizo peut désigner :

Toponymes

El Cenizo : une ville du comté de Webb, au Texas.

El Cenizo : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Miranda dans l'État de Trujillo ;
 El Cenizo : capitale de la paroisse civile d'El Cenizo de la municipalité de Miranda dans l'État de Trujillo.

Homonymie de toponyme